Поль Елюар (, повне ім'я — ; 14 грудня 1895, Сена-Сен-Дені — 18 листопада 1952, Париж) — французький поет.
 15752 Елюар (15752 Eluard) — астероїд головного поясу.